Gerolsteiner (bedrijf), een Duitse producent van bronwater
 Team Gerolsteiner, een voormalige Duitse wielerploeg